Yaojie (kinesiska: 窑街, 窑街镇) är en köping i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 94 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Lanzhou.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Gansu
WP:Projekt Kina

ceb:Yaojie (baranggay sa Republikang Popular sa Tsina)